Tocantins – rzeka w Ameryce Południowej, dopływ Rio Pará (jednego z ujść Amazonki)
 Tocantins – stan w Brazylii

Stany w Brazylii